Bains peut désigner :

Géographie
 Bains, une commune française, située dans le département de la Haute-Loire et la région Auvergne ;
 Bains-les-Bains, une commune française, située dans le département des Vosges et la région Lorraine.
 Bains-sur-Oust, une commune française, située en Bretagne.

Patronyme
Navdeep Bains (né en 1977), homme politique canadien.

Voir aussi 

  
 Bains publics 
 Les Bains Douches